Джозеф Спенсер Кеннард (; , Бриджтон, штат Нью-Джерси — ) — американский литературовед и писатель.

Сын священника Джозефа Спенсера Кеннарда-старшего (1833—1899), опубликовал в 1901 г. труд своего отца «Душевная сила в проповеди» () с приложением его биографии. Преподавал в Де-Мойне, в 1901 г. в Париже защитил диссертацию «О павшем боге» (; опубликована во Флоренции в 1904 г. с переводом на итальянский), рассматривающую миф о павшем боге вообще и в частности применительно к образу Люцифера у Данте.

Автор исследований по итальянской литературе: «Итальянские романы и романисты» (; Флоренция, 1905), «Гольдони и Венеция его времени» (; 1920); отдельными изданиями вышли также две прочитанные Кеннардом в Сорбонне лекции: «Женщина в итальянском романе» (; 1905) и лекция о романе Ипполито Ньево «Исповедь итальянца». Особый интерес представляла книга «Монах в литературе» (; 1923) — обзор образов странствующих и нищенствующих монахов в европейской литературе шести столетий. Опубликовал также очерк «Некоторые ранние печатники и их колофоны» (; 1901).

Автор трёх романов из итальянской жизни, наибольшей известностью пользовался «Меммо» (; 1920), об итальянских социалистах.

Ссылки 

 Произведения Дж. С. Кеннарда в Интернет-архиве 

Литературоведы США
Родившиеся в округе Камберленд (Нью-Джерси)